Гвазда — село в Бутурлиновском районе Воронежской области.

Административный центр Гвазденского сельского поселения.

Название 
Название села от старославянского слова «Гвазда», что означает: грязь, топкое место. Рядом с селом находились заиленные топкие места.

История 
В 1779 году Гвазда была преобразована в город и стала центром Гваздынского уезда Тамбовского наместничества. Тогда же город получил свой герб — в верхней части щита герб Тамбовской губернии, в нижней — ходящий журавль, поскольку в окрестностях села водилось много этих птиц.

В 1782 году уезд был передан в Воронежское наместничество, а в 1796 году упразднён, после чего Гвазда вновь стала селом.

XX век 
В начале ХХ века в Гвазде насчитывалось 960 дворов и 6319 жителей, имелись три земские и две церковно-приходские школы, приют для детей, состоящих из 28 человек от 4 до 13 лет исключительно сироты,  пять молочных лавок, винный магазин, семь гончарных заводов, четыре просорушки, трактир.

В 1923 году в селе работала одна паровая и девять ветряных мельниц из 34 имеющихся.

В 1930 году на территории Гвазденского и Горского сельских Советов было организовано шесть колхозов, объединившиеся впоследствии в один колхоз «Дружба».

В 1940 году построена в центре села здание Гвазденской школы.

В 1954 году два сельских Совета объединили в один – в Гвазденский.

В марте 1960 года село Гвазда вошло в состав Бутурлиновского района (ранее было в Воронцовском районе).

В 1968 году на окраине села вступила в строй первая очередь межхозяйственного спецхоза по откорму скота «Великий Октябрь», в 1974 году – вторая очередь.

В 1976 году построена новая типовая Горская школа на 192 места.

В 1998 году открыт на базе МКОУ Горская школа историко-краеведческий  музей «Уголок России».

В 2000 году построена часовня, а через год возведен храм Михаила Архангела.

XXI век 
15 марта 2001 году был зажжен первый факел природного газа.

В 2002 году в селе прошла первая перепись в третьем тысячелетии.

В 2011 году в центре села построено новое здание Сбербанка России.

В сентябре 2013 года построен новый Дом культуры на 200 мест и благоустроен парк. В центральной зоне парка установлена современная детская игровая площадка. Рядом с детской площадкой расположены футбольное и волейбольное поля с трибунами для зрителей.

В 2013 году построена Универсальная многофункциональная спортивная площадка около МКОУ Гвазденская СОШ общей площадью 1344 кв. м. Комплект оборудования: 4 стойки баскетбольные, 1 комплект волейбола, 1 пара мини-футбольных ворот, 1 пара хоккейных ворот.

10 декабря 2013 года клубу присвоен статус модельного учреждения культуры клубного типа.

География 
Улицы

Население

Ссылки 
 [vrnguide.ru/t-admin/buturlinovskij-district/selo-gvazda.html село Гвазда — Воронежский Гид]

Примечания 

Населённые пункты Бутурлиновского района
Населённые пункты России, утратившие статус города